Battaglia di Groznyj, combattuta nel novembre 1994
Battaglia di Groznyj, combattuta tra dicembre 1994 e marzo 1995
Battaglia di Groznyj, combattuta nell'agosto 1996
Battaglia di Groznyj, combattuta tra dicembre 1999 e febbraio 2000